Oparzelina – zobacz: Oparzenie
 Oparzelina – choroba drzew
 Oparzelina mrozowa